Hágár - bibliai alak
 Hágár - keresztnév